Handbollsturneringen vid olympiska sommarspelen 1972 innebar att sporten återigen fanns på det olympiska programmet, efter 36 år. Precis som 1936 spelades bara en herrturnering.

243 spelare från 16 länder deltog i handbollsturneringen för herrar. Kvalifikation för slutspelet var världsmästerskapet, tillsammans med kontinentalmästerskap och en kvalturnering. Handboll gjorde i München comeback på det olympiska programmet efter 36 års frånvaro. Jugoslavien vann finalen mot Tjeckoslovakien med 21-16. Domare i finalen var det danska paret Poul Ovdal och Jack Falk Rodil. Leif "Loket" Olsson dömde, ihop med enarmade Hans Carlsson, vad "Loket" anser var den "moraliska finalen", semifinalgruppmatchen mellan blivande guldmedaljören Jugoslavien och blivande bronsmedaljören Rumänien. Paret Olsson/Carlsson dömde också bronsmatchen Rumänien-Östtyskland, 19-16.

Herrar

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturnering
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultatet med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Referenser

Fotnoter

Externa länkar 
Officiell olympisk rapport
IOK:s medaljdatabas

Handboll vid olympiska sommarspelen 1972
Olympiska sommarspelen 1972